Frankfurter Straße 142 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Frankfurter Straße 142 (Offenbach am Main), Wohnhaus
 Frankfurter Straße 142 (Würzburg-Zellerau), Landhaus, siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Zellerau